Pichiaceae är en familj av svampar. Pichiaceae ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pichiaceae